Фе́рнесс, Фёрнесс () — английская фамилия.
 Фернесс, Элизабет (Бетти) Мэри (1916—1994) — американская актриса и специальный помощник президента США по делам потребителей в 1967—1969 годах.
 Фернесс, Деборра-Ли (род. 1955) — австралийская актриса и продюсер.
 Фёрнесс, Кэролайн (1869—1936) — американский астроном.
 Фернесс, Рейчел (род. 1988) — североирландская футболистка.